Hydnobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Schmidt 1841. Hydnobius ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Hydnobius